Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 80 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 26 липня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Тхеквондо на офіційному сайті Олімпійських Ігор